BEHG steht für:
 Brennstoffemissionshandelsgesetz, deutsches Gesetz
 Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel, Schweizer Gesetz, siehe Börsengesetz (Schweiz)

Abkürzung